Села:
 Дзюбівка — Київська область, Яготинський район
 Дзюбівка — Чернігівська область, Ічнянський район